Huiro puede hacer referencia a:
El huiro, nombre común de Macrocystis pyrifera, un alga de las costas del Pacífico y mares del hemisferio sur.
El huiro negro, nombre común de Lessonia nigrescens, un alga de las costas del Pacífico sur.
Nombre coloquial para un cigarro de marihuana.